Het meisje van de veenhoeve (novelle), een novelle uit 1908 van Selma Lagerlöf
Das Mädchen vom Moorhof (1935), een Duitse film van Douglas Sirk
Das Mädchen vom Moorhof (1958), een West-Duitse film van Gustav Ucicky